Васи́лий Шку́рин:
 Шкурин, Василий Григорьевич (ум. 1782) — преданный камердинер императрицы Екатерины II.
 Шкурин, Василий Митрофанович (1916—1943) — Герой Советского Союза.